Regeringen Blair under premiärminister Tony Blair i Storbritannien kan avse;

*Regeringen Blair I, 1997-2001
Regeringen Blair II, 2001-2005
Regeringen Blair III, 2005-2007